Born and Raised (Cormega), een album van de Amerikaanse rapper Cormega.
 Born and Raised (John Mayer), een album van John Mayer, alsmede een lied van dit album.
 Born & Raised (Joy Denalane), een album van de Duitse zanger Joy Denalane.
 Born and Raised (lied), een lied van de Canadese band Alexisonfire